Un état d'esprit (mindset en anglais) est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par une ou plusieurs personnes. 

L'état d'esprit peut également faire référence à : 

 Mindset, livre de 2006 de Carol Dweck, science cognitive ; 
 Mindset, ordinateur des années 1980 ;
 , un personnage de fiction de Transformers ;
 , un véhicule hybride rechargeable ;
 Mindset, groupe de musique américain.